Džemal je lahko:
 Džemal, ime
 Džemal Bijedić (Bosna in Hercegovina)
 Džemal Drinić (Bosna in Hercegovina)